Вифлеем — город на территории Палестинской автономии.
 Вифлеем (провинция) — одна из провинций Палестинской автономии.
 Вифлеем (Галилея), (Вифлеем Галилейский) — древний город в Галилее.

См. также 
 Бетлехем